François Ellenberger (1915-2000), geologo francese
Henri F. Ellenberger (1905-1993), psichiatra svizzero
Pierre-Laurent Ellenberger (1943-2002), poeta svizzero
Jake Ellenberger (1985), lottatore di arti marziali miste statunitense

Pagine correlate 
Ellenbergerite